Байкулов — фамилия; имеет женскую форму Байкулова.
 Байкулов, Вадим Владимирович (род. 1975) — российский военнослужащий, офицер Главного управления Генерального штаба ВС РФ, полковник, Герой Российской Федерации.
 Байкулов, Шогаиб Хусеинович (1895—1970) — участник Первой мировой войны, участник Белого движения. Уполномоченный от ЧВПС.